Latka ist der Familienname folgender Personen:

 Dariusz Latka (* 1978), polnischer Fußballspieler